Nourry est un nom propre d'origine français.

Patronyme 

 Arnaud Nourry (1961-), dirigeant d'entreprise français, ancien PDG d'Hachette Livre et de Lagardère Publishing ;
 Émile Nourry (1870-1935), libraire, éditeur et folkloriste français ;
 Claude Nourry (ca. 1470-1533), imprimeur français ;
 Michel Nourry (1927-2006), artiste peintre français ;
 Louis-Michel Nourry (1946-2022), historien français spécialiste des jardins et du paysage ;
 Pierre Nourry (1743-1804), prêtre catholique français ;
 Philippe Nourry (1930-), journaliste et écrivain français ;
 Prune Nourry (1985-), artiste plasticienne et sculptrice française.

Divers 
 Nourry Compétition, écurie automobile française

Patronyme français